Wsie gminne na Słowacji:
 Podhorany – wieś gminna (obec) w powiecie Kieżmark,
 Podhorany – wieś gminna (obec) w powiecie Nitra,
 Podhorany – wieś gminna (obec) w powiecie Preszów.